Nofi Group est un groupe français issu du combat de son fondateur Christian Dzellat en faveur de la communauté noire. En 2017, il employait 8 personnes.

Histoire 
C’est en voulant affirmer et unifier la communauté noire ainsi que de lutter contre les discriminations raciales, que Christian Dzellat eu l’idée de créer en 2004 un tee-shirt avec marqué dessus les inscriptions « Noir & Fier ». Depuis, ce slogan s'est raccourci et a donné « Nofi », qui est repris pour le nom de certaines filiales.

Nofi 
D'abord créé sur Facebook, le média Nofi a voulu aller plus loin en lançant sont site Internet le , date anniversaire de la mort de Malcolm X. Bien que son contenu soit orienté en faveur de cette communauté, l'audience est aussi ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la culture afro. C'est un média qui se veut généraliste.

Ce web média utilise plusieurs supports de communication. En plus de rédiger des articles écrits via leur site web, ils réalisent des reportages et interviews visibles sur leur page Facebook notamment.

Negus 
Negus (nom inspiré des Négus) est le journal papier du groupe cofondé avec Jonathan Zadi en 2016. Comme sa sœur Nofi, elle parle de la communauté panafricaine, mais elle ne s'adresse qu'à ce public en étant plus "insolent". Il veut faire de l'information générale en parlant de toutes les communautés panafricaines dans le monde. Il se centre sur l'actualité et la culture sans parler de la vie privée des stars.

Durant les deux premiers mois, Negus a été vendu à plus de  exemplaires. Suspendu pendant un an pour restructuration, il a été relancé en  en tirant 10 000 exemplaires.

Nofi Store 
En , Nofi Group a ouvert son premier magasin à Saint-Denis au Centre Commercial Saint Denis Basilique. Il y est vendu leurs propres articles ainsi que ceux de divers entrepreneurs, toujours orientés en faveur de la communauté panafricaine (poupées noires, cosmétiques pour les peaux noires, etc.). Cette boutique est destinée à tous ceux qui s'intéressent à l'art et la culture panafricaine. Un second magasin a ouvert à Lyon, rue de La Guillotière.

Autres activités 

Nofi Group agit en temps qu'agence de conseil en collaborant avec certaines entreprises comme Netflix, Quai Branly et la Fondation Cartier. Ils ont aussi été sollicité par Orange pour leur créer du contenu.

Liens Externes 
 Site Internet de Nofi

Références 

Entreprise fondée en 2013
Entreprise fondée au XXIe siècle
Entreprise ayant son siège en Île-de-France
Entreprise ayant son siège dans la Seine-Saint-Denis